

Histoire 
 Guerre de Troie, conflit légendaire entre la coalition achéenne et ville de Troie.

Titres 

 Éphéméride de la guerre de Troie (), censément de Dictys de Crète ;
 La guerre de Troie n'aura pas lieu (1935), pièce de théâtre française de Louis Jouvet ;
 La Guerre de Troie (La Guerra di Troia) (1961), film franco-italien de Giorgio Ferroni.